Le mot star, au pluriel stars, qui signifie étoile en anglais, peut désigner en français : 

 star, un anglicisme désignant une vedette, une étoile, une personne qui est un star de cinéma.

Arts et culture

Musique

Groupe 
 Stars, un groupe britannique de rock ;
 Stars, un groupe canadien de rock alternatif ;

Chanson 
 Star, une chanson écrite en 1985 par Ronnie James Dio et chantée par un collectif pour lever des fonds contre la faim en Afrique, voir Hear 'n Aid ;
 Star, un single du groupe britannique Erasure, sorti en 1990 ;
 Stars, le premier single de Mika Nakashima, sorti en 2001 ;

Album 
 Star, le seizième album studio de la chanteuse Françoise Hardy, sorti en 1977 ;
 Stars, un album du groupe britannique Simply Red, sorti en 1991 ;
 Star, un album de U3 sorti en 1993 ;
 Star, le  de Mika Nakashima sorti en 2010 ;
 Stars, un album du groupe Collabro, sorti en 2014 ;

Cinéma 
 Star!, un film de Robert Wise, sorti en 1968 ;
 La Star, un film russe réalisé par Anna Melikian, sorti en 2014 ;
Star, un film français de Marc-Aurèle Vecchione sorti en 2017

Télévision 
 Star, une émission de télévision française de variété présentée par Michel Drucker en 1981 et 1982 sur TF1 ;
 Star!, l'ancien nom de la chaîne de télévision canadienne E! ;
 Star, une chaîne de télévision belge thématique axée sur les célébrités ;
 Star, une chaîne virtuelle accessible via le service Disney+ ;
 Star, une série télévisée américaine diffusé en 2016 / 2017 sur le réseau Fox.

Littérature 
 Star, un roman écrit par Danielle Steel, paru aux États-Unis en 1989 ;

Presse 
 The Star, plusieurs quotidiens ou publications ;
 Star, un magazine américain ;

Toponymie 

 Star, un hameau (hamlet) du comté de Lamont, situé dans la province d'Alberta ;

 Star, une ville du comté d'Ada, situé dans l'État de l'Idaho ;
 Star, une ville du comté comté de Montgomery situé dans l'État de Caroline du Nord ;

Autres domaines 
 Air Crew Europe Star, une décoration de guerre britannique ;
 STAR, le réseau de bus et métro de Rennes Métropole en France ;
 STAR, le réseau de bus de la ville de Roanne et de son agglomération, dans la Loire en France ;
 Star, un voilier de régate gréé en sloop ;
 Star, un ferry de la compagnie estonienne Tallink ;
 Star Bonifacio Echeverria S.A., une ancienne fabrique d'armes espagnoles ;
 Star, une maison d'édition américaine ;
 procédure STAR, la route à suivre à l'arrivée sur un aéroport par un aéronef évoluant en vol aux instruments ;
 Société de transport aérien régional, Star Europe puis Star Airlines devenue XL Airways France, une compagnie aérienne française ;
 Star, la première brasserie de Madagascar ;
 Star, un virus informatique apparu en 2011 et soupçonné par l'Iran de viser ses installations industrielles, à l'IndyCar de Stuxnet en 2010 ;
 Fabryka Samochodów Ciężarowych „Star”, un constructeur de camions polonais.
 Star, une marque automobile assemblée par la Durant Motors Company entre 1922 et 1928.
 STAR TV Satellite Television Asia Region comprenant Star India

Notes et références

Voir aussi 
 

Homonymie de titre